Carrot River ist der Name folgender

Flüsse in Kanada:
Carrot River (Saskatchewan River) in Saskatchewan
Carrot River (Oxford Lake) in Manitoba

Orte in Kanada:
Carrot River (Saskatchewan)